Kamenitz bezeichnet folgende Orte:

 in Tschechien
Kamenná, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien; siehe Kamenná nad Oslavou
Kamenice u Jihlavy, Gemeinde im Okres Jihlava
Kamenice u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-východ
Kamenice, Ortsteil von Dobšín, Okres Mladá Boleslav
Kamenice, Ortsteil von Konecchlumí, Okres Jičín
Kamenice, Ortsteil von Nedrahovice, Okres Příbram

 in Serbien
 Sremska Kamenica, Stadt in der Vojvodina

Siehe auch:
 Kamnitz
 Kamenice
 Kamnitz (hier auch zur Etymologie)